Joan Maragall i Gorina, poeta de la Renaixença.
 Jordi Maragall i Noble, advocat i polític català. Fill de Joan Maragall i pare de Pasqual i Ernest Maragall.
 Pasqual Maragall i Mira, ex-alcalde de Barcelona i ex-president de la Generalitat de Catalunya.
 Ernest Maragall i Mira, Conseller de la Generalitat de Catalunya i germà de Pasqual Maragall.

 Estació de Maragall, del metro de Barcelona.
 Passeig de Maragall, carrer de Barcelona.